Валентин Барбу (* 1969) — румунський боксер, призер чемпіонату Європи.
 Владімір Барбу (* 1998) — італійський стрибун у воду.
 Йон Барбу — румунський математик і поет, представник течії літературного модернізму.
 Наталія Барбу — відома молдовська співачка, заслужена діячка мистецтв.
 Сергій Барбу — український тележурналіст, телеведучий.

 Ле-Барбу — муніципалітет у Франції, регіон Франш-Конте, департамент Ду.